Use Your Illusion — сборник американской рок-группы Guns N’ Roses, вышедший в 1998 году.

Об альбоме 
Use Your Illusion создан из двух альбомов, вышедших в связи с туром Use Your Illusion Tour. Они были выпущены под названием Use Your Illusion I и Use Your Illusion II.

«Use Your Illusion» был выпущен только в США и состоит только из песен, где не была использована ненормативная лексика (кроме одного использования выражения «bullshit» в песне «14 Years»).

Список композиций

Use Your Illusion I 
 «Live and Let Die» (Пол Маккартни, Линда Маккартни) — 3:04
 «Don’t Cry» (Иззи Стрэдлин, Эксл Роуз) — 4:44
 «You Ain’t the First» (Иззи Стрэдлин) — 2:36
 «November Rain» (Эксл Роуз) — 8:57
 «The Garden» (Эксл Роуз, Arkeen, Del James) — 5:22
 «Dead Horse» (Эксл Роуз) — 4:17

Use Your Illusion II 
 «Civil War» (Эксл Роуз, Слэш, Дафф Маккаган) — 7:42
 «14 Years» (Иззи Стрэдлин) — 4:21
 «Yesterdays» (Эксл Роуз, West Arkeen, Del James, Billy McCloud) — 3:16
 «Knockin’ on Heaven’s Door» (Боб Дилан) — 5:20
 «Estranged» (Эксл Роуз) — 9:23
 «Don’t Cry» (другой текст) (Иззи Стрэдлин, Эксл Роуз) — 4:43

Альбомы Guns N’ Roses
Сборники 1998 года
Альбомы Geffen Records